Jari Tuominen (né en 1986), joueur finlandais de volley-ball
Kaarlo Tuominen (1908-2006), athlète finlandais
Kalevi Tuominen (1927-2020), joueur et entraîneur finlandais de basket-ball
Minnamari Tuominen (née en 1990),  joueuse de hockey sur glace finlandaise
Saara Tuominen (née en 1986),  joueuse de hockey sur glace finlandaise